Năpasta se poate referi la:
Năpasta, o piesă de teatru de Ion Luca Caragiale
Năpasta, film din 1928
Năpasta, film din 1982
Năpasta, film din 2010